Mühlengraben steht für:
 Gewässer zum Betrieb einer oder mehrerer Mühlen, siehe Mühlkanal

Gewässer:
 Mühlengraben (Aa), linker Mühlkanal der Aa nach Altenbüren (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Afte) – vier rechte Seiten-/Mühlkanäle der Afte im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Afte, Bad Wünnenberg; Funkemühle), in Bad Wünnenberg, bei der Funkemühle; am auch Wiele genannten Afte-Mittellauf
 Mühlengraben (Afte, Bad Wünnenberg; Sägemühle), in Bad Wünnenberg, bei der Sägemühle
 Mühlengraben (Afte, Leiberg), vor und in Leiberg (Bad Wünnenberg)
 Mühlengraben (Afte, Hegensdorf), vor Hegensdorf (Büren)
 Mühlengraben (Ahr), linker Seiten-/Mühlkanal der Ahr bei der Dreimühle nach Ahrhütte (Blankenheim), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Ahse) – jeweils ein Seiten-/Mühlkanal und Zufluss der Ahse in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Ahse, Oestinghausen), rechter Seiten-/Mühlkanal bei Oestinghausen (Lippetal), Kreis Soest
 Mühlengraben (Ahse, Balksen), linker Zufluss vor Balksen (Welver), Kreis Soest
 Mühlengraben (Alme) – zwei Seiten-/Mühlkanäle der Alme in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Alme, Wewelsburg), linksseitig bei Wewelsburg (Büren), Kreis Paderborn
 Mühlengraben (Alme, Niederntudorf), rechtsseitig bei Niederntudorf (Salzkotten), Kreis Paderborn
 Mühlengraben (Altenau), linker Mühlkanal der Altenau vor Husen (Lichtenau), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Bieberbach), linker Seiten-/Mühlkanal des Bieberbachs vor der Oelinghauser Mühle nahe Holzen (Arnsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberlinxweiler Mühlengraben, rechter Zufluss der Blies bei Oberlinxweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Mühlengraben Weiermühle, rechter Zufluss des Dieffenbachs (Schafbach) bei der Weiermühle nahe Ettelscheid (Schleiden), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Diemel) – drei linke Seiten-/Mühlkanäle der Diemel in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Diemel, Obermarsberg), in Obermarsberg (Marsberg), Hochsauerlandkreis
 Mühlengraben (Diemel, Niedermarsberg), in Niedermarsberg (Marsberg), Hochsauerlandkreis
 Mühlengraben (Diemel, Ossendorf), von Scherfede bis nach der Ossendorfer Kliftmühle (beide Stadt Warburg), Kreis Höxter
 Mühlengraben (Eder), linker Seiten-/Mühlkanal der Eder vor Altenteich (Lützel, Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Eggel), linker Seiten-/Mühlkanal der Eggel bei der Protzmühle vor Daseburg-Übelngönne (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Ehebach), linker Mühlkanalabzweig des Zunzingermattbachs und linker Kanalzufluss des Ehebachs (zum Sulzbach) bis Buggingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stetternicher Mühlengraben, rechter Seiten-/Mühlkanal des Ellebachs von Hambach (Niederzier) vorbei an Stetternich bis nach Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Erft) – vier Seiten-/Mühlkanäle der Erft in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Kuchenheimer Mühlengraben oder Erftmühlenbach, rechtsseitig von vor Stotzheim bis nach Wüschheim (beide Euskirchen), Kreis Euskirchen
 Lommersumer Mühlengraben, linksseitig von vor Bodenheim bis nach Kleinvernich (beide Weilerswist), Kreis Euskirchen
 Liblarer Mühlengraben, rechter Mühlkanalabzweig der Swist oder des Swistbachs und rechter Kanalzufluss der Erft von vor Bliesheim (Erftstadt) bis Brüggen (Kerpen), Rhein-Erft-Kreis
 Pfaffendorfer Mühlengraben, linksseitig von nach Zieverich bis Paffendorf (beide Bergheim), Rhein-Erft-Kreis
 Mühlengraben (Erlenbach), linker Nebenlauf des Erlenbachs bis Winden, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Körtlinghausener Mühlengraben, linker Seiten-/Mühlkanal der Glenne (zur Möhne) beim Schloss Körtlinghausen nahe Kallenhardt (Rüthen) Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Godesberger Bach), rechter Mühlkanal des Godesberger Bachs (Arzdorfer Bach) bei Villip (Wachtberg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Hees), linker Zufluss des Heesbachs (Hees) bei Junkernhees (Kreuztal), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ender Mühlengraben oder Ender Mühlenbach, rechter Zufluss des Herdecker Bachs in Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Heubach), linker Zufluss des Heubachs bei Gut Vordereichholz nahe Eichholz (Steinheim), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Hungerbach), linker Zufluss des Hungerbachs (zur Mindel) bei Helchenried, Markt Dirlewang, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mühlengraben (Ilse), linker Seiten-/Mühlkanal der Ilse vor Matorf (Matorf-Kirchheide; Lemgo), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Inde), linker Mühlkanal der Inde bei Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Kitschbach) oder Mühlenbach, rechter Mühlkanalabzweig des Liecker Bach (Junge Wurm) und linker Kanalzufluss des Kitschbachs (Schaafbach), vorbei an Karken (Heinsberg), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Türnicher Mühlengraben, rechter Mühlkanalabzweig der Erft und linker Kanal-Zufluss des Kölner Randkanals von Brüggen, vorbei an Türnich bis Mödrath (alle drei Kerpen), Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Krähenbach), linker Nebenlauf des Krähenbachs nach Eßlingen, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Mühlengraben Scheiden, Nebenlauf rechts des Lannenbachs (zum Losheimer Bach, zur Prims) bei Scheiden, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Mühlengraben (Lippe) – jeweils ein Zufluss und Seiten-/Mühlkanal der Lippe, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Lippe, Heessen), rechter Seiten-/Mühlkanal bei Heessen (Hamm; kreisfrei)
 Mahlenburger Mühlengraben, linker Zufluss bei Ahsen (Datteln), Kreis Recklinghausen
 Mühlengraben (Malliner Wasser), Oberlauf des Malliner Wassers im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlengraben (Mutzbach), rechter Seiten-/Mühlkanal des Mutzbachs in Diepeschrath (Bergisch Gladbach), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Neffelbach), rechter Seitenkanal des Neffelbachs vor Bessenich (Zülpich), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Nethe), Mühlkanal der Nethe bei Bruchhausen (Höxter), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Nuhne) – zwei Seiten-/Mühlkanäle der Nuhne in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Nuhne, Hallenberg), rechtsseitig in Hallenberg, Hochsauerlandkreis
 Mühlengraben (Nuhne, Braunshausen), linksseitig oberhalb und unterhalb der Mündung des Dreisbachs zwischen im benachbarten Hessen gelegenen Somplar (Bromskirchen, Landkreis Waldeck-Frankenberg) und der Braunshauser Mühle bei Braunshausen (Hallenberg), Hochsauerlandkreis
 Mühlengraben (Nuthe), linker Zufluss der Nuthe bei und in Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mühlengraben (Orke), linker Seiten-/Mühlkanal der Orke unterhalb Medelon bis nach der Mittelmühle von Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wrexener Mühlengraben, rechter Seiten-/Mühlkanal der Orpe in Wrexen (Diemelstadt), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Mühlengraben (Pulheimer Bach), Oberlauf des Pulheimer Bachs zwischen Glessen (Bergheim) und Sinthern (Pulheim), Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Reichenbach), linker Nebenlauf des Reichenbachs (zur Kinzig) in Reichenbach (Gengenbach), Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlengraben (Rotbach) – ein linker Zufluss und zwei linke Seiten-/Mühlkanäle des Rotbachs in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Rotbach, Nemmenich), Zufluss in Nemmenich (Zülpich), Kreis Euskirchen
 Rotbachmühlengraben, Seiten-/Mühlkanal von Oberelvenich bis Niederelvenich (beide Zülpich), Kreis Euskirchen
 Lechenicher Mühlengraben, Seiten-/Mühlkanal von nach Friesheim durch Lechenich bis nach Konradsheim (alle drei Erftstadt), Rhein-Erft-Kreis
 Mühlengraben (Ruhr) – zwei rechte Seiten-/Mühlkanäle der Ruhr in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Ruhr, Arnsberg), in Arnsberg, Hochsauerlandkreis
 Mühlengraben (Ruhr, Witten), in Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Mühlengraben von Haus Broich, rechter Seiten-/Mühlkanal der Rur bei Broich (Jülich), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben, Hauptstrang-Oberlauf des Scheinebachs oder Mühlenbach (zur Lippe) in und unterhalb Langeneicke (Geseke), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Dilborner Mühlengraben, linker Seiten-/Mühlkanal der Schwalm beim Schloss Dilborn (Brüggen), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Sieber), linker Mühlkanal der Sieber in Herzberg am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Mühlengraben (Sieg) – zwei Seiten-/Mühlkanäle der Sieg in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Siegburger Mühlengraben, rechter Seiten-/Mühlkanal in Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis
 Mühlengraben (Sieg), rechter Mühlkanalabzweig der Agger und rechter Kanalzufluss der Sieg zwischen Troisdorf und Müllekoven (Troisdorf), Rhein-Sieg-Kreis
 Schlalacher Mühlengraben, rechter Zufluss des Brück-Neuendorfer Kanals nahe Alt Bork, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Mühlengraben (Speller Aa), linker Zufluss des Stollenbach genannten Oberlaufs der Speller Aa bei gegenüber der Bauerschaft Metten in der Gemarkung Westerkappeln, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Stever), Oberlauf des Helmerbachs, linker Zufluss der Stever nahe Tilbeck bis Kohaus (beide Havixbeck), Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Swist) – ein rechter Zufluss und drei rechte Seiten-/Mühlkanäle der Swist oder des Swistbachs in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Mühlengraben (Swist, Adendorf), Zufluss nach der Kempermühle bei Adendorf (Wachtberg), Rhein-Sieg-Kreis
 Mühlengraben (Swist, Morenhoven), Mühlkanal vor Morenhoven (Swisttal), Rhein-Sieg-Kreis
 Mühlengraben (Swist, Heimerzheim), Mühlkanal vor Heimerzheim (Swisttal), Rhein-Sieg-Kreis
 Weilerswister Mühlengraben, Mühlkanalabzweig der Erft und linker Kanal-Zufluss bei Weilerswist, Kreis Euskirchen
 Nektdorfer Mühlengraben, linker Zufluss des Tanger gegenüber Mahlwinkel, Gemeinde Angern, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Mühlengraben (Trotzbach) oder (Pöppelgraben), linker Zufluss des Trotzbachs (zur Lippe) nach dem Weiler Millinghausen von Horn-Millinghausen (Horn), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Veybach), linker Seiten-/Mühlkanal des Veybachs in Wißkirchen (Euskirchen), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben (Waagmühle), rechter Seiten-/Mühlkanal des Wehebachs an der Waagmühle zwischen Luchem (Langerwehe) und Lucherberg (Inden), beide Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mühlengraben Emmentaler Mühle, rechter Seiten-/Mühlkanal des Welzbachs bei der Emmentaler Mühle vor Werbachhausen (Werbach), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Michelbacher Mühlengraben, rechter Seiten-/Mühlkanal der Wied von Michelbach bis Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Mühlengraben (Wied), linker Seiten-/Mühlkanal der Wied bei Borod, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Mühlengraben (Wilde Aa), rechter Seiten-/Mühlkanal der Wilden Aa weit nach Eppe (Korbach), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Mühlengraben (Wupper) – zwei Seiten-/Mühlkanäle der Wupper in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Barmer Mühlengraben, rechtsseitig in Barmen (Wuppertal; kreisfrei)
 Mühlengraben (Wupper), linksseitig an der Reuschenberger Mühle bei Bürrig (Leverkusen; kreisfrei)

Siehe auch
 Mühlbach
 Mühlenbach
 Mühlenkanal
 Mühlenteich (Begriffsklärung)
 Mühlgraben
 Mühlkanal